

Geografia
 Distretto di Dang – distretto del Nepal
 Distretto di Dang – distretto del Gujarat, in India

Persone
 Dang Thai Son – pianista vietnamita
 Đặng Thị Ngọc Thịnh – politica vietnamita
 Đặng Thùy Trâm – chirurgo e scrittrice vietnamita
 Đặng Văn Lâm – calciatore vietnamita
 Dang Ye-seo – tennistavolista sudcoreana
 Đặng Xuân Khu – politico vietnamita
 Dagobert Dang – ex calciatore camerunese
 Jules Dang-Akodo – cestista camerunese naturalizzato britannico
 Pietro Vo Dang Khoa – presbitero vietnamita